Чжоу — период в истории Китая (X-III века до н.э.). 
 Чжоу — короткоживущее государственное образование, существовавшее на территории Китая в 1678—1681 годах.
  — китайская фамилия (клан).
 Чжоу ли — один из ранних памятников китайской классической литературы, входящий в конфуцианское «Тринадцатикнижие».

См. также 
 Чжо